De Europese kampioenschappen triatlon olympische afstand zijn het belangrijkste jaarlijkse triatlonkampioenschap van Europa. Sinds 1985 worden ze jaarlijks gehouden over de afstand van 1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Het is de bedoeling dat vanaf 2018 de EK elke vier jaar onderdeel zullen vormen van de European Sports Championships.

Podia

Mannen

Vrouwen